Косякин — русская и украинская фамилия; имеет женскую форму Косякина. Известные носители:

 Косякин, Виктор Васильевич (1895—1958) — советский военный деятель, в 1943—1944 годах командующий Киевского военного округа, генерал-лейтенант.
 Косякин, Константин Юрьевич (1947—2013) — российский политический деятель.
 Косякин, Сергей Иванович (1906—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Косякин, Александр Петрович (1875—1919) — русский архитектор.
 Косякин, Иван Семёнович — участник Великой Отечественной Войны, полный кавалер ордена Славы.

Косякина 
 Косякина, Валентина Сергеевна (род. 1949) — певица, народная артистка России.

См. также 
 Косякино.
 Косякинская.